Jan Roegiers (politicus)
 Jan Roegiers (historicus)